Trappola esplosiva, tipologia di ordigno 
Trappola esplosiva, novella gialla del 1944 scritta da Rex Stout
Trappola esplosiva, film del 1999 diretto da Gustavo Graef-Marino